Schizella är ett släkte av tvåvingar. Schizella ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäppflugor
Schizella